Анато́лий Генна́дьевич Проса́лов (род. 7 апреля 1985 года, Ворошиловград, Украинская ССР, СССР) — российский актёр театра и кино.

Биография 
Анатолий Просалов родился 7 апреля 1985 года в городе Ворошиловграде (ныне — Луганск) Украинской ССР. Отец — Просалов Геннадий Иванович (род. 1951), геодезист. Мать — Просалова (Гнутова) Наталья Павловна (род. 1954), врач-лаборант. Брат — Просалов Евгений Геннадьевич (род. 1975).

В школьные годы Анатолий занимался акробатикой, плаванием, танцами, рисованием. В 1995 году десятилетним мальчиком пришёл в детскую студию Молодёжного эмоционального театра Луганска (МЭТЛУГ). В возрасте тринадцати лет запомнился во время показа спектакля «Школа для дураков» на фестивале-лаборатории «Мистецьке березілля» в Киеве.

В 2001 году поступил в Луганский колледж культуры и искусств (специализация — «Зрелищно-театрализованные мероприятия»). После второго курса, в 2003 году, поступил на актёрский факультет Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого (мастерская Николая Рушковского). В ноябре 2004 года и в марте 2007 года проходил студенческую практику в театрах Москвы в рамках программы государственной и общественной поддержки русских театров стран СНГ и Балтии Союза театральных деятелей России при финансовой поддержке Посольства России на Украине и лично Виктора Черномырдина. В 2007 году, после окончания университета, был принят в труппу Московского молодёжного театра п/р В. Спесивцева и в августе 2007 года переехал в Москву. Прослужил в театре по декабрь 2008 года.

В 2006 году Анатолий Просалов дебютировал  в кино, сыграв одну из главных ролей, подпоручика Ромашова, в российском телесериале «Юнкера». Для этой роли актёру пришлось обучаться военной строевой подготовке, верховой езде, фехтованию..

С февраля 2009 года является актёром Московского драматического театра им. Н.В. Гоголя. Дебютом на гоголевской сцене стала роль Георгия Эфрона, сына Марины Цветаевой, в спектакле «Мур, сын Цветаевой» по пьесе Ольги Кучкиной в постановке Сергея Яшина.

С мая 2009 года — член Гильдии актёров кино СК РФ.

С 28 июля по 25 августа 2012 года Анатолий Просалов прошёл курс обучения в первой Летней киноакадемии Никиты Михалкова, проходившей в Государственном театре киноактёра, и завершившей свою работу в городе Гороховец Владимирской области, где Никита Михалков снимал свой фильм «Солнечный удар»..

Творчество

Роли в театре

Учебный театр КНУТКиТ им. И.К. Карпенко-Карого 
  — «Романтики» Эдмона Ростана. Режиссёр: Наталья Кудрявцева — музыкант
  — «Забыть Герострата!» Г. И. Горина. Режиссёр: Владимир Бугаёв  — Крисипп - ростовщик
  — «Дети солнца» Максима Горького. Режиссёр: Николай Рушковский — Борис Николаевич Чепурной

Учебный театр ТИ им. Б. Щукина 
  — «Чудаки на подмостках» по рассказам А. Т. Аверченко. Режиссёр: Валерий Маркин — коммивояжёр
  — «Две комедии» по пьесам Н. А. Некрасова и В. А. Соллогуба. Режиссёры: Павел Любимцев и Анна Дубровская — Ласуков, помещик

Молодёжный театр п/р В. Спесивцева 
  — «На дне» Максима Горького. Режиссёр: Вячеслав Спесивцев — Васька Пепел - вор, 28 лет
  — «Горе от ума» А. С. Грибоедова. Режиссёр: Вячеслав Спесивцев — Александр Андреевич Чацкий, молодой дворянин, воспитывавшийся в доме Фамусова
  — «Вечера на хуторе близ…» по повестям Н. В. Гоголя. Режиссёр: Вячеслав Спесивцев — Голова
  — «Ревизор» Н. В. Гоголя. Режиссёр: Вячеслав Спесивцев — Хлопов / Шпекин / Ляпкин-Тяпкин
  — «И выбери жизнь!..» по рассказам М. Н. Задорнова. Режиссёр: Вячеслав Спесивцев — иностранец

Московский драматический театр им. Н.В. Гоголя 
  — «Мур, сын Цветаевой» О. А. Кучкиной. Режиссёр: Сергей Яшин — Георгий Эфрон
  — «Бешеные деньги» А. Н. Островского. Режиссёр: Сергей Яшин — человек
  — «Ночь перед Рождеством» Н. В. Гоголя. Режиссёр: Сергей Яшин — дьяк
  — «Тётка Чарлея» Брендона Томаса. Режиссёр: Сергей Яшин — студент Оксфорда
  — «Дураки на периферии» А. П. Платонова. Режиссёр: Сергей Яшин — мальчик, сын милиционерши
  — «Безобразная Эльза» Э. Рислакки. Режиссёр: Борис Голубовский — Пэртти Орас, скульптор
  — «Девять» по мотивам фильма «Девять дней одного года» М. И. Ромма. Режиссёр: Сергей Виноградов — Херувимов / Гость на свадьбе / Официант / Донор
  — «Сон в летнюю ночь» Уильяма Шекспира. Режиссёр: Антон Яковлев — Тезей, герцог афинский

Театральные проекты 
  — «Капитанская дочка» А. С. Пушкина. Режиссёр: Сергей Яшин — Пётр Андреевич Гринёв (Театр «Галактика»)
  — «Попутчики» по рассказам В. М. Шукшина. Режиссёр: Михаил Фейгин — Командировочный, Он (Центр драматургии и режиссуры)
  — «Друзья из Простоквашино» Э. Н. Успенского. Режиссёр: Дмитрий Бурханкин — кот Матроскин («Оптимистический театр»)
  — «Дорогая Памела, или Как пришить старушку» Джона Патрика. Режиссёр: Дмитрий Бурханкин — Джо Янки («Оптимистический театр»)
  — «Четыре встречи, которых не было». Автор и режиссёр: Екатерина Лисовая — Володя (антреприза)
  — «Сказ о Борисе и Глебе» А. В. Чайковского. Режиссёр: Павел Сафонов — актёр миманса

Фильмография

Телевидение 
2020 — «СОЦИАЛЬНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ: кто остановит пьяного водителя?» (ТОК) — ведущий

Реклама 
2021 — «Помощь всегда приедет вовремя» — Национальный проект «Здравоохранение»

Клипы 
2012 — Valentina — Между Нами

2020 — Мафик & Маракеш — Шляйся

Признание и награды 
 2010 — призёр Благотворительного актёрского фонда имени И. М. Смоктуновского «Золотой Пеликан» за роль Георгия Эфрона в спектакле «Мур, сын Цветаевой».
 2012 — призёр IX Международного фестиваля военно-патриотического фильма имени С. Ф. Бондарчука «Волоколамский рубеж» в номинации «Лучшая мужская роль» — за роль Ромашова в фильме «Подпоручикъ Ромашовъ».

Примечания

Ссылки 
 

Персоналии:Московский драматический театр им. Н. В. Гоголя
Выпускники театрального института имени Карпенко-Карого